Спо́ры ( «сеяние, посев; семя») — в биологии единицы полового и бесполого размножения, приспособленные к распространению и выживанию в неблагоприятных условиях.

В биологии 
В биологии слово «спора» может относиться к нескольким понятиям:
 Споры бактерий — способ существования бактерий в неблагоприятных условиях.
 Споры грибов — гаплоидные клетки, служащие для бесполого или полового размножения.
 Споры растений — клетки или группы клеток, служащие для бесполого размножения.

Прочее 
 «Споры» — научно-фантастический фильм ужасов режиссёра Максима Дьячука 2011 года.
 Споры (Спорои) — согласно Прокопию Кесарийскому, старое название антов и склавинов.
 «Спора» — футбольный клуб из Люксембурга.